Meno steht für:

 Meno (Oklahoma), Ort im Major County, Oklahoma, Vereinigte Staaten

Meno ist der Familienname folgender Personen:
 Jenni Meno (* 1970), US-amerikanische Eiskunstläuferin
 Joe Meno (* 1974), US-amerikanischer Schriftsteller
 Juan Meno, spanischer Skispringer

Siehe auch:
 Menno
 Albrecht Meno Verpoorten